Сеси́ль () — французское мужское и женское имя латинского происхождения по имени знатного рода  (III век до н. э.). Женское имя традиционно переводилось на русский язык как Сесилия, в современном правописании Сесиль:
 Сесилия (Cécile de France; 1097 — после 1145) — французская принцесса, дочь Филиппа I.
 Сесиль де Франс (род. 1975) — бельгийско-французская актриса.
 Сесиль — дореволюционная форма записи английской фамилии .

См. также 
 Сент-Сесиль